

Geografia

Germania 
 Olsberg – città nel distretto di Arnsberg (Renania Settentrionale-Vestfalia)

Svizzera 
 Olsberg – comune nel distretto di Rheinfelden (Canton Argovia)
 Olsberg – ex comune ora frazione di Arisdorf, comune nel distretto di Liestal (Canton Basilea Campagna)